Fort pancerny pomocniczy „Bielany” – tzw. Fort Bielany w Krakowie
 Fort I Twierdzy Warszawa – tzw. Fort Bielany w Warszawie